Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2015/16 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2015/16 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Während Royal Namur Echecs mit 13 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim KSK 47 Eynatten 30 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Petar Popović (Schachfreunde Wirtzfeld) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien. Je 7,5 Punkte erreichten Ilja Zaragatski (L’Echiquier Amaytois), Xander Wemmers (Borgerhoutse SK) und Geert Van der Stricht (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez), wobei Zaragatski neun Partien spielte, Wemmers zehn und Van der Stricht elf.

Insgesamt 24 Spieler erreichten 100 %, neben 18 Spielern mit je einem Einsatz waren dies Ali Bitalzadeh (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez) und Afrim Ismaili (Koninklijke Brugse Schaakkring) mit je 3 Punkten aus 3 Partien sowie Eduardas Rozentalis (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez), Wladimir Skulener (Schachfreunde Wirtzfeld), Šarūnas Šulskis (KSK 47 Eynatten) und Joris Deberdt (S.C. Jean Jaurès) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2015; ARU = Aruba, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Schachfreunde Wirtzfeld

KSK 47 Eynatten

L’Echiquier Amaytois

Cercle d’Échecs Fontainois

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Koninklijke Brugse Schaakkring

Borgerhoutse SK

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

The Belgian Chess Club

S.C. Jean Jaurès

Royal Namur Echecs

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2015
Schach 2016